Termin HM ima više značenja.

 Hm!, jugoslovenski televizijski film
 .hm, najviši Internet domen za Herd i Makdonald ostrva
 Hektometar, sto metara